Водни бои може да се отнася за:

 Акварел (акварелни бои), бои, разтворими във вода
 Анаконди, род змии